Tropical Ocean and Global Atmosphere;
Take Off Go Around, terme aéronautique qui signifie la pleine puissance pour un aéronef nécessaire à un décollage ou une remise de gaz (interruption d'approche).
Homonymie d'acronyme